Jacek Tomaszewski (1927–2016) – powstaniec warszawski
 Jacek Jacenty Tomaszewski – kawaler VM